Silverado pode se referir a:
 Silverado (Califórnia) - comunidade não-incorporada da Califórnia, Estados Unidos;
 Silverado (filme) - filme western americano de 1985;
 Chevrolet Silverado - picape de grande porte da Chevrolet;
 Galáxia Silverado, oficialmente denominada NGC 3370;
 The Silverado Squatters - livro de Robert Louis Stevenson.

Desambiguação